Navnet Gombe kan henvise til flere steder:
 Gombe (delstat) er en delstat i Nigeria
 Byen Gombe er hovedstad i delstaten Gombe
 Gombe Stream nationalpark er en nationalpark der ligger i det nordvestlige hjørne af Tanzania.